As competições masculinas do slalom do esqui alpino nos Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2010 foram disputadas no Whistler Creekside entre 14 e 15 de março.

Medalhistas

Agenda

Resultados

Atletas sentados

Atletas em pé

Deficientes visuais

Legenda

Slalom masculino